Venkataraman ist der Name von:

 Venkataraman (1879–1950), indischer Guru, siehe Ramana Maharshi 
 K. Venkataraman (1901–1981), indischer Chemiker
 R. Venkataraman (1910–2009), indischer Politiker und Staatspräsident